Galathowenia är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Kirkegaard 1959. Galathowenia ingår i familjen Oweniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Galathowenia